Кубок Хорватії з футболу 2007—2008 — 17-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вдруге поспіль здобув Динамо (Загреб).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 жовтня 2007

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2007

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/27 листопада 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 листопада 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/12 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 квітня 2008

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 травня 2008

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 
 Кубок Хорватії на rsssf  

2007–2008
Хорватія
Хорватія
2007 у хорватському спорті
2008 у хорватському спорті